Cette page présente la  en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Entraineurs 
  Philippe Saint-André : directeur de rugby
  Olivier Azam : Entraîneur des avants (jusqu'au  novembre 2022)
  Jean-Baptiste Élissalde : Entraîneur de la défense et du jeu au pied
  Alexandre Ruiz : Entraîneur en charge des rucks, des attitudes au contact et de la discipline
  Bruce Reihana : Entraîneur en charge des skills et du jeu au pied

La saison 
Le club a remporté le championnat de France pour la première fois de son histoire lors de la saison 2021-2022, il est champion en titre.

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Top 14

Classement phase régulière Top 14

Coupe d'Europe 

Dans la coupe d'Europe, le Montpellier HR fait partie de la  et est opposée aux Anglais des London Irish  et aux Gallois des Ospreys.

|}

Avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites, le Montpellier HR termine  de la poule B et est qualifié pour les huitièmes de finale.
Phases finales
 Huitième de finale :  Exeter Chiefs -  Montpellier HR :

Statistiques

Championnat de France

Coupe d'Europe 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2022-2023
Montpellier